Okręty US Navy o nazwie USS  "Forrest Sherman", których patronem był admirał Forrest Sherman:
 Pierwszy "Forrest Sherman" (DD-931) był okrętem prototypowym niszczycieli typu Forrest Sherman. Był w służbie w latach 1955–1982.
 Drugi "Forrest Sherman" (DDG-98) jest niszczycielem typu Arleigh Burke. Został zwodowany w 2004.

Forrest Sherman